Los lémures mono o lémures babuino (Archaeolemuridae) son una familia extinta de lémures que incluye dos géneros (Hadropithecus y Archaeolemur) y tres especies. A pesar de sus nombres comunes, los miembros de Archaeolemuridae no estaban más relacionados con los monos que con otros lémures.

Referencias 

Lemuriformes
Mamíferos extintos